Madreselva horadada o morisca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lonicera caprifolium; o
 el nombre común de la planta Lonicera etrusca.